Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute du 11 au .

Barbara Potter remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1982
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en janvier 1982